Цветковић (Гајица: Cvetković) је српско презиме. Може се односи на:

 Александар Цветковић (1993– ), српски кошаркаш
 Брана Цветковић (1874–1942), српски глумац и редитељ
 Бранко Цветковић (1984– ), српски кошаркаш
 Борислав Цветковић (1962– ), бивши југословенски и српски фудбалер и тренер
 Владимир Цветковић (1941– ), бивши југословенски кошаркаш
 Владимир М. Цветковић (1987– ), српски криминолог
 Владица Цветковић (1964– ), српски геолог
 Драган Цветковић (1969– ), српски историчар
 Драгиша Цветковић (1893–1969), југословенски новинар, политичар и председник владе
 Душан Ђ. Цветковић (1892–1978), српски глумац, оперски певач и редитељ
 Ђорђе Цветковић (1860–1905), српски четнички војвода
 Јовица Цветковић (1959– ), бивши југословенски рукометаш
 Косара Цветковић (1868–1953), српска књижевница, преводитељка, ликовна уметница и фотограф
 Маја Цветковић (1980– ), српска певачица и музичар
 Маријан Цветковић (1920–1990), југословенски комунист
 Милан Цветковић Лештарић (1881–1960), српски ковач и машинбравар
 Милош Цветковић (1990– ), српски фудбалер
 Миодраг Цветковић (1947– ), српски лекар
 Мирко Цветковић (1950– ), српски економиста и политичар
 Мисаил Цветковић Бајкуш (18. века – 1883), српски архимандрит
 Наталија Цветковић (1888–1928), српска сликарка
 Немања Цветковић (1980– ), српски фудбалер
 Петар Цветковић (песник) (1939– ), српски песник
 Петар Цветковић (правник) (1856–1903), српски адвокат
 Растко Цветковић (1970– ), бивши српски кошаркаш
 Срђан Цветковић (1972– ), српски историчар
 Томислав Н. Цветковић (1933–2010), српски књижевник и новинар
 Фана Кочовска-Цветковић (1927–2004), учесница Народноослободилачке борбе

Референце 

Српска презимена